Phyllodromia är ett släkte av tvåvingar. Phyllodromia ingår i familjen dansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dansflugor
Phyllodromia